A veia labial inferior é uma veia da cabeça.

Labial Inferior